Wallis névvel az alábbiakat illethetjük:

Földrajzi helyek:
Wallis/Valais kanton Svájc déli részén francia és német nyelvű kanton
Wallis és Futuna Franciaország tengerentúli területe a Csendes-óceán nyugati részén
Wallis (Texas) egy város Texasban, USA

Személy:
Wallis Simpson (1896-1986) amerikai nő, VIII. Eduárd brit király miatta mondott le a trónról, hogy feleségül vehesse

Állat:
Wallisi feketeorrú, egy magashegyi juhfajta, amelyet Felső-Wallisban (Oberwallis) tenyésztettek ki

Egyéb:
 Wallis Zrt., magyarországi cégcsoport